Uzumaki – manga scritto e disegnato da Junji Itō
 Uzumaki – film diretto da Higuchinsky nel 2000
 Naruto Uzumaki – personaggio del manga Naruto di Masashi Kishimoto